Ari Pieti Uolevi Vatanen  (* 27. April 1952 in Tuupovaara, Verwaltungsgemeinschaft Joensuu, Nordkarelien) ist ein ehemaliger finnischer Rallyefahrer und Politiker. Er war von 1999 bis 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments.

Karriere 

Vatanen begann seine internationale Laufbahn 1976. Im Jahr 1980 gewann er die Acropolis-Rallye, seinen ersten Weltmeisterschaftslauf. Die Rallye-Weltmeisterschaft 1981 gewann er zusammen mit Beifahrer David Richards in einem Ford Escort. Später wandte er sich den Wüstenrallyes zu, fuhr für Peugeot und Citroën und gewann insgesamt vier Mal die Automobilwertung der Rallye Dakar.

1988 sicherte er sich mit einem neuen Streckenrekord den Gesamtsieg beim Pikes-Peak-Bergrennen in den USA.

Sonstiges 
1999 wurde Vatanen als Mitglied der konservativen finnischen Partei Kansallinen Kokoomus erstmals in das Europaparlament gewählt. Von 2004 bis 2009 gehörte er für die französische Union pour un Mouvement Populaire dem Europaparlament an. Er saß während beider Legislaturperioden in der konservativen EVP-ED-Fraktion. Von 1999 bis 2004 gehörte er dem Ausschuss für Regionalpolitik, Verkehr und Fremdenverkehr, von 2004 bis 2009 dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten an.

Ari Vatanen gab am 10. Juli 2009 bekannt, dass er im Oktober bei der Wahl zum Präsidenten des Internationalen Automobilverbands (FIA) kandidieren werde. FIA-Mitgliedsverbände seien auf ihn zugekommen und hätten seine Kandidatur gewünscht. Er verlor die Wahl gegen den Franzosen Jean Todt.

Seit 1979 ist Vatanen verheiratet und hat vier Kinder. 1993 kaufte er ein Anwesen mit einem alten Gutshaus in Südfrankreich, das er zusammen mit seiner Frau bewirtschaftet und im Laufe von 15 Jahren renovierte. Auf den Feldern werden hauptsächlich Wein, Olivienöl und Lavendel angebaut.

WRC-Siege

Einzelergebnisse WRC 

Bemerkung: Erst im Jahr 1979 wurde zum ersten Mal ein offizieller Fahrerweltmeister ermittelt.
Quelle:

Weblinks 

 
 
 Offizielle Homepage (fin., engl., frz., schwed.)

Einzelnachweise 

Weltmeister (Rallye)
Rallye Raid
Rallyefahrer (Finnland)
Bergrennfahrer
Mitglied des Europäischen Parlaments für Finnland
Mitglied des Europäischen Parlaments für Frankreich
UMP-Mitglied
Mitglied der Nationalen Sammlungspartei (Finnland)
Finne
Geboren 1952
Mann